Леони́д Константи́нович Каденю́к (; 28 января 1951, с. Клишковцы Хотинского района Черновицкой области — 31 января 2018, Киев) — первый совершивший полёт в космос космонавт независимой Украины. Лётчик-испытатель, генерал-майор ВВС Украины, Герой Украины (1999), кандидат технических наук, член МФКО.

Биография 
Родился 28 января 1951 года в селе Клишковцы Хотинского района Черновицкой области Украины в семье сельских учителей.

Образование 
 1967—1971 годы — курсант Черниговского высшего военного авиационного училища лётчиков имени Ленинского комсомола. Специальность: «Пилотирование и эксплуатация летательных аппаратов», квалификация — лётчик-инженер.
 1976—1978 годы — Центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина. Квалификация: лётчик-космонавт.
 1977 год — школа лётчиков-испытателей при 929-го государственного научно-испытательном институте имени В. П. Чкалова ВВС СССР.
 1985—1989 годы — Московский авиационный институт имени Серго Орджоникидзе. Квалификация: -.
 С 2006 года — .

Служба в СССР 
С 1971 года — лётчик-инструктор 701-го учебного авиационного полка Черниговского высшего военного авиационного училища лётчиков имени Ленинского комсомола.

С 1976 по 1983 год и с 1988 по 1992 год — в советском отряде космонавтов.

С марта 1983 года — командир звена в Государственном центре подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний имени В. П. Чкалова ВВС СССР.

В 1984—1988 годах — лётчик-испытатель и пилот-инструктор в Научно-испытательном институте имени В. П. Чкалова ВВС СССР.

22 марта 1983 года приказом Главнокомандующего ВВС отчислен из отряда космонавтов СССР в связи с разводом с женой («Моя земная жизнь к космосу отношения не имеет» — сказал будущий космонавт).

25 октября 1988 года зачислен в группу космонавтов 929-го государственного научно-испытательном института имени В. П. Чкалова ВВС СССР.

Служба на Украине и космический полёт 

С 1995 года — в группе космонавтов национального космического агентства Украины.

19 ноября — 5 декабря 1997 года совершил космический полёт (продолжительностью 15 суток 16 часов) в качестве специалиста по полезной нагрузке на американском космическом корабле-шаттле «Колумбия» (STS-87), где выполнял эксперименты Института системных исследований человека по тематике «Человек и состояние невесомости». По сведениям российских СМИ плата за полёт была символической — $87 000.

Статистика

С января 1998 года — начальник управления авиации войск ПВО Украины.

С июля 1999 года — внештатный помощник президента Украины Л. Д. Кучмы по вопросам авиации и космонавтики.

С 2001 года — заместитель генерального инспектора генеральной военной инспекции при президенте Украины.

С 2002 года — народный депутат Украины. С июня 2002 года — заместитель председателя комитета Верховной рады Украины по национальной безопасности и обороне.

С 14 февраля 2006 года — член комиссии по вопросам космической деятельности.

.

Смерть 

Скоропостижно скончался 31 января 2018 года на 68-м году жизни во время утренней пробежки в парке Царское Село в Киеве, предположительно от сердечного приступа, вызванного оторвавшимся тромбом в кровеносном сосуде. Это была первая пробежка после месячного перерыва.

Похоронен 2 февраля в Киеве на участке 42-А Байкового кладбища.

Семья 
 Отец — Константин Никитович Каденюк (20.05.1922 — 01.02.1989) — педагог.
 Мать — Нина Андреевна Каденюк (29.12.1923 — 13.10.2013) — педагог.
 Брат — Владимир Константинович Каденюк.
 Брат — Сергей Константинович Каденюк (род. 28.01.1951)
 Первая жена — Людмила Сергеевна Колеватова (Каденюк), (род. 1948)
 Сын — Владимир Леонидович Каденюк (род. 20.03.1974) — военнослужащий.
 Вторая жена — Вера Юрьевна Каденюк (Косолапенкова) (род. 29.04.1953) — переводчик, инженер-референт.
 Сын — Дмитрий Леонидович Каденюк (род. 09.07.1984).

Награды и звания 
 Герой Украины (с вручением ордена «Золотая Звезда», 3 декабря 1999 года) — за заслуги перед украинским государством в развитии космонавтики, выдающийся личный вклад в укрепление международного сотрудничества в космической сфере.
 Орден «За заслуги» III степени (Украина, 12 апреля 2011 года) — за значительный личный вклад в развитие ракетно-космической отрасли, достижения в создании и внедрении космических систем и технологий, высокое профессиональное мастерство.
 Орден «За мужество» I степени (19 января 1998 года) — за выдающийся вклад в повышение международного авторитета национальной космической отрасли, личное мужество и героизм, проявленные при проведении украинско-американских научных исследований на борту космического корабля «Колумбия».
 Именное огнестрельное оружие (25 января 2001 года) — за личные заслуги в обеспечении обороноспособности Украины, образцовое исполнение воинского и служебного долга.
 Заслуженный мастер спорта Украины (10.09.1998)
 6 медалей.
 Почётный гражданин города Черновцы (2001 год).
 Медаль «За космический полёт» (США, НАСА, 1997 год).

Звания и ранги

Воинские звания в Вооружённых Силах СССР 
 Лейтенант (5 ноября 1971 года)
 Старший лейтенант (1973 год)
 Капитан (23 февраля 1976 года)
 Майор (12 апреля 1979 года)
 Подполковник (18 августа 1982 года)
 Полковник (25 октября 1986 года)

Воинские звания в вооружённых силах Украины 
 с 15 февраля 1996 года — уволен из Вооружённых Сил России
 Генерал-майор (20 января 1998 года)
 С 2006 года — в отставке

Ранг государственного служащего 
 Первый ранг государственного служащего (Украина)

Память 
 В 2017 году астероид, открытый в 2004 году в Андрушёвской астрономической обсерватории, назван в честь астронавта — (399673) Каденюк.
 Именем Леонида Каденюка названа улица в с. Новониколаевка.
 На родине в с. Клишковцы:
-Улица, на которой жил будущий космонавт названа его именем в 1998 году. Решение Клишковского сельского совета от 16.01.98г. 
-Решением Клишковского сельского совета от 28.12.97г. присвоено звание Почетного гражданина  села Клишковцы;
-Имя Л.Каденюка носит школа, в которой он учился, ныне ОЗО(укр.) имени Леонида Каденюка.
-На главной аллее возле школы в 2019 году открыт первый памятник космонавту.
-На двух школах в селе открыты мемориальные доски памяти космонавта.
- При въезде в село Клишковцы с двух сторон установлены памятные знаки о том, что в нем родился первый космонавт независимой Украины Л. Каденюк.

Первый космонавт независимой Украины 
Леонид Каденюк является первым гражданином независимой Украины, совершившим космический полёт; по состоянию на март 2018 года он также является единственным гражданином Украины, совершившим космический полёт после провозглашения её независимости 24 августа 1991 года.

Не стоит путать определения «первый украинский космонавт» и «первый космонавт независимой Украины». Первым космонавтом-украинцем, побывавшим в космосе, является Павел Попович, летавший в космос в 1962 году и ставший четвёртым космонавтом СССР. Павел Попович также упоминается как «первый украинский космонавт» в официальных документах Верховной рады и Кабинета министров Украины.

Примечания

Ссылки 
 Каденюк Леонід Костянтинович
 Каденюк Леонід Костянтинович
 Космическая энциклопедия
 NASA biography
 Рассказ Леонида Каденюка о подготовке и полёте в космос

Родившиеся в Клишковцах
Выпускники Черниговского высшего военного авиационного училища лётчиков
Офицеры ВВС СССР
Выпускники вузов Москвы
Выпускники Московского авиационного института
Кандидаты технических наук
Космонавты Украины
Народные депутаты Верховной рады Украины IV созыва
Генеральная военная инспекция при президенте Украины
Умершие от сердечно-сосудистых заболеваний
Генерал-майоры (Украина)
Похороненные на Байковом кладбище